

Persone
 Charles Moulin – pittore francese
 Jean Moulin – militare e partigiano francese
 Jean-Baptiste Moulin – generale francese
 Jean-François Moulin – generale francese
 Jean Moulin – militare, partigiano e antifascista francese
 Jessy Moulin – calciatore francese
 Marc Moulin – musicista e giornalista belga
 Stéphane Moulin – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Thibault Moulin – calciatore francese

Altro
 Il commissario Moulin – serie televisiva francese